Вайнштейн, Лев: Вайнштейн, Лев Альбертович (1920—1989) — советский учёный-радиофизик, сын А. Л. Вайнштейна.
 Вайнштейн, Лев Матвеевич (1916—2004) — российский спортсмен, стрелок из винтовки, пистолета и револьвера.
 Вайнштейн, Лев Яковлевич (1941—1990) — советский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог.